Languedoc peut désigner :
 le Languedoc, un territoire du Sud de la France, faisant partie de la nouvelle région Occitanie ;
 le Languedoc, un navire de ligne français (1766-1799) ;
 le Languedoc, une frégate de la marine française (2014-) ;
 le SNCASE SE.161 Languedoc, un modèle d'avion de ligne développé durant l'entre-deux-guerres ;
 le languedoc, un vin d'appellation d'origine contrôlée du vignoble du Languedoc-Roussillon.